Raúl Tamudo Montero (Santa Coloma de Gramenet, 19 oktober 1977) is een Spaans betaald voetballer die bij voorkeur in de aanval speelt. Hij tekende in januari 2013 een contract bij Rayo Vallecano, dat hem overnam van CF Pachuca. In augustus 2000 debuteerde hij in het Spaans voetbalelftal.

Clubvoetbal
Tamudo debuteerde in 1996 in het eerste elftal van Espanyol. Na huurperiodes bij Deportivo Alavés en UE Lleida brak hij er door. Later werd hij ook aanvoerder van de tweede club van Barcelona. In april 2006 won Tamudo met Espanyol de Copa del Rey door in de finale Real Zaragoza met 4-1 te verslaan. Tamudo maakte de openingstreffer en kreeg na afloop als aanvoerder de beker uitgereikt van koning Juan Carlos.

Tamudo verliet in augustus 2010 na veertien seizoenen de hoofdmacht van Espanyol en tekende een eenjarig contract bij het dan net naar de Primera División gepromoveerde Real Sociedad.

Nationaal elftal
Tamudo debuteerde op 16 augustus 2000 tegen Duitsland in het Spaans voetbalelftal. Hij scoorde één keer tegen Hongarije (21 augustus 2002), één keer tegen Denemarken (13 oktober 2007) , twee keer tegen Venezuela (18 augustus 2004) en één keer tegen Canada (3 september 2005). Tamudo won met een Spaanse selectie de zilveren medaille op de Olympische Zomerspelen 2000.

Statistieken

Spaans voetballer
Spaans olympisch deelnemer